Dit artikel bevat de uitslagen van de eerste tot en met de vijfde ronde van de Beker van België 2011-12.

1ste ronde
In deze eerste ronde treden naast de clubs die zich kwalificeerden uit de provincies ook de vierdeklassers van het huidige seizoen aan. Daartoe behoren ook de clubs die pas vanuit Derde klasse naar Vierde Klasse degradeerden, maar niet de clubs die pas vanuit Vierde Klasse naar Derde Klasse promoveerden. Deze laatste clubs treden pas aan vanaf de 3de ronde.

2de ronde

3de ronde
In de derde ronde treden, naast de 56 clubs die zich kwalificeerden in de tweede ronde, ook de 36 clubs aan die dit seizoen in de Derde Klasse uitkomen.

Wedstrijd 183 Espoir de Erpion - KSC Menen werd zondag 14/08 stopgezet. Tijdens een luchtduel werd een speler van Erpion door zijn eigen doelman zwaar geblesseerd aan de kaak (kaakbreuk?). De betreffende speler kon niet van het veld gedragen worden en bijgevolg werd een ambulance gebeld. Deze liet 40 minuten op zich wachten. Daar er in het reglement staat dat een wedstrijd maar maximaal 30 minuten mag stilliggen, werd er door de scheidsrechter volgens de regels stopgezet bij een 1-2 stand. De Bond besliste woensdag 17/08 dat de wedstrijd op donderdag 18/08 om 19 uur volledig diende herspeeld te worden. Zo kon de winnaar zondag 21/08 als normaal zijn wedstrijd in de volgende ronde aanvatte.

4de ronde
In de vierde ronde treden, naast de 46 clubs die zich kwalificeerden in de derde ronde, ook de 18 clubs aan die dit seizoen in de Tweede klasse uitkomen.

5de ronde

1/16 finale en volgende rondes 

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 2011/12